Ragnvald Puke eller Ragvald Puke kan syfta på:

Ragvald Puke (1300-talet) (nämnd levande 1296–1308), riddare och riksråd.
Ragvald Puke (yngre Pukeätten), norskt riksråd, ättling på mödernet i yngre Pukeätten till Ragvald Puke ovan
Ragvald Puke (1398-1449), sonson till den föregående, riddare och lagman i Östergötland.

Se även
Puke (frälsesläkt)